batuque – religia afrobrazylijska
 batuque – gatunek muzyczny na Wyspach Zielonego Przylądka